The Ghetto (O Gueto, em português) é um livro de Louis Wirth, destacado sociólogo da Escola de Chicago, publicado em 1928.

Definindo o conceito de gueto, Wirth o descreve como uma instituição que representa um caso prolongado de isolamento social.

Ghetto, The
Ghetto, The
Ghetto, The